HMS Havock kan verwijzen naar de volgende Britse marineschepen:
HMS Havock (1805), een kanonneerboot te water gelaten in 1805
HMS Havock (1855), een kanonneerboot te water gelaten in 1855
HMS Havock (1856), een torpedobootjager te water gelaten in 1856
HMS Havock (1893), een torpedobootjager te water gelaten in 1893
HMS Havock (1913), een torpedobootjager te water gelaten in 1913
HMS Havock (1936), een torpedobootjager te water gelaten in 1936